Do You  – album di Sheena Easton del 1985
Do You  – singolo di Ne-Yo del 2007, dall'album Because of You
 Do You  – traccia dell'album All or Nothing di Jay Sean del 2009